Nistor înseamnă țapină de lemn cu vârf de fier cu care se desfundă canalele de coborâre a buștenilor din pădure.

Nistor se mai poate referi la:

Nume de familie 
 Alexandra Raluca Nistor (Raluka, n. 1989), cântăreață română
 Constantin Nistor, general român
Dan Nistor (n. 1988), fotbalist român
 Demetriu Nistor (1861-1926), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Dimitrie Nistor (1890-1963), avocat și preot ortodox român
 Eugeniu Nistor (n. 1957), filozof și scriitor român
 Gabor Nistor (1852-1929), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Gheorghe Nistor (1884-1962), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Ioan Nistor (n. 1948), scriitor român
 Ioan Nistor Ilie (n. 1949), senator român
Ion Nistor (1876-1962), istoric și politician
 Irina Margareta Nistor (n. 1957), critic de film și traducător român
 Iulian Nistor (n. 1954), deputat român
 Iuliu Nistor, deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Laurențiu Nistor (n. 1951), deputat român
 Marian Nistor (n. 1943), cântăreț și compozitor român
 Marioara Nistor (n. 1955), deputat român
 Mihai Nistor, senator român
 Mihai Nistor (pugilist) (n. 1990), pugilist român
 Oana Nistor (n. 1983), cântăreață română
 Pompiliu Nistor (1883-1961), medic român
 Stelian Nistor (n. 1958), actor și om de afaceri român
Steliana Nistor (n. 1989), gimnastă română
Steven Nistor (n. 1979), toboșar american
 Vasile Nistor (n. 1956), politic român
 Virgil Nistor (1886-1963), episcop român
 Vlad Nistor (n. 1954), istoric român
 Vlad Nistor (sportiv) (n. 1994), jucător de rugby român

Prenume 
 Nistor Bădiceanu (1928 - 2005), senator român în legislatura 1992-1996
 Nistor Văidean, (n. 1961), fotbalist român

Altele 
 Râul Nistora

 Dorin-Liviu Nistoran
 Cornel Nistorescu
 Puiu Nistoreanu

Note

Vezi și 
 Nistorești (dezambiguizare)

 Nestor

Nume de familie românești
Prenume masculine românești